Владимир Васильевич Иванов (1939—2004) — советский и российский историк и социолог, министр просвещения Татарской АССР (1976—1980), профессор Казанского университета.
 Владимир Васильевич Иванов (1928—2015) — советский и российский учёный в области геохимии редких элементов, региональной, рудной и экологической геохимии, лауреат Государственной премии СССР (1970).